Bettermann ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Bettermann (* 1965), deutscher Schauspieler 
 Bianca Bettermann (* 1956), deutsche Juristin und Schriftstellerin
 Erik Bettermann (* 1944), 2001 bis 2013 Intendant der Deutschen Welle 
 Ernst Bettermann (1903–1983), deutscher Politiker (SPD) 
 Gerhart Bettermann (1910–1992), deutscher Maler und Grafiker 
Glore Becker-Bettermann (1904–1980), deutsche Malerin
 Karl August Bettermann (1913–2005), deutscher Jurist 
 Peter Bettermann (1947–2021), deutscher Manager 
 Stella Bettermann (* 1963), deutsche Journalistin und Buchautorin 
 Thomas Bettermann (* 1956), deutscher Fusionmusiker
 Tim Bettermann (* 1991), schweizerisch-deutscher Schauspieler
 Ulrich Bettermann (* 1946), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 OBO Bettermann